Kozlany est un toponyme qui peut désigner :

Kozlany, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Kozlany, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

également 
 Kožlany, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie